Момерстро́ф () — коммуна во французском департаменте Мозель региона Лотарингия. Относится к кантону Буле-Мозель.

Географическое положение 
Момерстроф расположен в 27 км к востоку от Меца. Соседние коммуны:	Дантен на севере, Кум на северо-востоке, Нидервис на востоке, Нарбефонтен на юге, Эльстроф на западе, Булеи-Мозель на северо-западе.

История 
 Следы древнеримского тракта.
 Долгое время Момерстроф вместе с двумя соседними деревнями Дантен и Ньедервис представляли собой анклав Священной Римской империи на территории Лотарингии и позже Французского королевства. В 1793 году во время Французской революции Дантен и Ньедервис вошли в состав Франции. Момерстроф отказался от вхождения и оставался единственным поселением анклава. В результате он стал единственным поселением, который юридически никогда не присоединялся к Франции и был просто де-факто интегрирован во Французскую республику.

Демография 
По переписи 2008 года в коммуне проживал 271 человек.

Достопримечательности 

 Церковь Нотр-Дам в неоготическом стиле, 1887 года.

Ссылки 
 Национальный институт статистики